Plurale di cucciolo

Musica 
Cuccioli – gruppo musicale italiano
Cuccioli – brano dell'album Il cielo della vergine (1995) di Marco Masini

Televisione 
Cuccioli – serie animata
Cuccioli – miniserie televisiva italiana del 2002 diretta da Paolo Poeti